Trainspotting est un roman d'Irvine Welsh, publié en 1993.
Trainspotting est un film de Danny Boyle, adapté du roman, sorti en 1996.
T2 Trainspotting est un film du même réalisateur, qui fait suite au précédent, sorti en 2017.